Di puede referirse a:
 Di Yu, prisión terrenal es el reino de los muertos o el «infierno» de la mitología china.
 Juez Di, personaje histórico chino que vivió entre los años 630 a 700.
 Di, diminutivo de Diana.